Bedazzled (1967), een film van Stanley Donen
Bedazzled (2000), een film van Harold Ramis